Tidestr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivar Tidestrøm
 Ivar Frederick Tidestrøm

Robotskapade auktorsförkortningar